Saint-Sornin ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sornin (Allier), Département Allier
 Saint-Sornin (Charente), Département Charente
 Saint-Sornin (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
 Saint-Sornin-la-Marche, Département Haute-Vienne
 Saint-Sornin-Lavolps, Département Corrèze
 Saint-Sornin-Leulac, Département Haute-Vienne

Siehe auch:
 Sornin